Michigan City (Indiana)
 Michigan City (North Dakota)